

Anno 
 811 o 811 a.C.

Codici 
 811 (astronomia)  – Codice che designa l'osservatorio Maria Mitchell, a Nantucket, nella Contea di Nantucket, nel Massachusetts

Matematica 
 811 – numero